Cet article vise à établir une liste exhaustive des familles de planètes mineures.

L'histoire de l'identification des familles d'astéroïdes est complexe. Des familles établies précédemment sont régulièrement abandonnées. L'évolution des interprétations de certaines familles induisent par ailleurs de nombreux changements de noms. Il est dans ce contexte vain de prétendre dresser une liste à la fois complète et consensuelle des familles d'astéroïdes actuellement reconnues.

Pour contourner cette difficulté, cet article se propose de lister l'ensemble des familles rencontrées dans la littérature scientifique et, plus spécifiquement, de compiler les listes proposées dans les articles consacrés à ce sujet. On peut estimer à plus de 400 le nombre de désignations distinctes du type "famille de X" rencontrées dans les articles publiés depuis l'article fondateur de Kiyotsugu Hirayama en 1918. Cet article en recense actuellement 281 ().

Le nombre de familles actuellement reconnues est compris entre 50 et 150 suivant la manière d'interpréter et de présenter les résultats.

Le cas des familles d'astéroïdes (des troyens de Mars aux troyens de Jupiter) est traité dans les listes 1 à 3. Le cas très spécifique des familles transneptuniennes est traité dans la liste 4.

Introduction

Listes de référence 
Le tableau ci-dessous recense des articles ayant pour objet l'étude transversale des familles d'astéroïdes et proposant des listes de familles supposées à jour au moment de leurs publications. Pour chaque article, le tableau donne le nombre de familles inventoriées. Pour ceux traitant la ceinture principale de manière globale, il donne également : la taille de l'échantillon (c'est-à-dire le nombre global d'astéroïdes présents dans la base de données utilisée), le nombre d'astéroïdes supposés appartenir à l'une des familles inventoriées, et le pourcentage que cela représente au sein de l'échantillon.

Les deux articles surlignés en jaune peuvent être considérés comme des jalons importants au cours des 30 dernières années. L'étude de Zappalà , publiée en 1995, a fait autorité jusqu'à la fin des années 2000. Ses résultats ont notamment été repris dans l'ouvrage collectif Asteroids III publié en 2002. L'étude de Nesvorný , publiée en 2015 dans l'ouvrage collectif Asteroids IV, est l'une des principales références en cours.

La première colonne indique les articles effectivement utilisés pour établir les listes proposées dans cette page. L'indication  indique que l'étude a été traitée à travers sa base de données disponible en ligne et non à travers l'article lui-même.

Lecture des tableaux 
Colonnes :
 Colonne « Index » : liste par ordre alphabétique de tous les noms de familles rencontrés dans la littérature ; les cas atypiques (dénominations provisoires, comètes) sont reportés en fin de liste ; lien vers la page décrivant la famille lorsqu'elle existe
 Colonne « Inter. » : donne le nom international lorsque différent du nom français
 Colonne « Numéro » : numéro de l'astéroïde donnant son nom à la famille et lien vers la page concernée
 Colonne « Zone » : indique la zone du système solaire concernée (voir ci-dessous)
 Colonne « Cat. » : permet d'accéder à la catégorie Wikipédia associée lorsqu'elle existe
Divers :
 Une mention « (hors champ) » indique que la zone dans laquelle figure la famille n'est pas traitée par l'étude
 Une mention « (potentielle) » indique que l'étude n'a pas retenu cette famille mais la considère comme possible
 Une mention «  » indique que l'étude rejette explicitement la pertinence de cette famille

Cas complexes 
Les « cas complexes » correspondent d'une manière générale à des concentrations d'astéroïdes ayant généré des interprétations variables suivant les études. Plusieurs cas sont possibles dont notamment celui de familles superposées ou contiguës. Les deux exemples historiques sont les concentrations autour de  et de  /  dont les interprétations ont sans cesse évolué.

Dans les tableaux, les familles liées à un cas complexe donné sont ramenées dans une même ligne (correspondant en général à la famille la plus anciennement répertoriée ou la plus grande dans la zone considérée). L'objectif est de mieux visualiser les différentes interprétations proposées.

Les indications suivantes précisent ces interprétations :
 (~) : indique qu'il s'agit d'une dénomination alternative de la famille indiquée en index ; cette dénomination alternative découle le plus souvent de l'ajout de nouveaux membres (nouvelles découvertes, changement des critères statistiques...) ou au contraire du retrait de certains membres (pertinence statistique insuffisante, intrus détectés par analyse spectroscopique...) conduisant à renommer la famille
 (C) : indique un « complexe » composé de plusieurs familles superposées ou contiguës ; un complexe n'est pas une famille à proprement parler ; le terme complexe tend à devenir le plus courant pour décrire ces situations (cf. par exemple Nesvorný 2015 qui l'utilise pour parler du complexe de Nysa-Polana) ; on trouve dans des articles plus anciens le terme de clan (cf. par exemple clan de Flore ou clan de Ménélas)
 (F) : indique une vraie famille au sein d'un complexe
 (SF) : indique une sous-famille interprétée comme résultant d'une collision secondaire au sein d'une famille

Zones du Système solaire 
Les tableaux utilisent les abréviations suivantes :
 TM / L5 : troyens de Mars au 
 Hungaria : groupe de Hungaria (~ 1,8 < a < )
 CP I : ceinture principale dans la zone 2,06 < a < 
 CP II : ceinture principale dans la zone 2,50 < a < 
 CP III : ceinture principale dans la zone 2,82 < a < 
 Cybèle : groupe de Cybèle (3,27 < a < )
 Hilda : groupe de Hilda (~ 3,7 < a < )
 TJ / Lx : troyens de Jupiter (~  < a < ) avec précision du  (camp grec) ou  (camp troyen)

Pour CP I, CP II et CP III, l'indication « i+ » indique une inclinaison élevée. Les études récentes retiennent le plus souvent le critère , ce qui correspond à .

Pour les objets transneptuniens, se reporter à la section corresponsante #Liste 4 - Familles d'objets transneptuniens.

Liste 1 - État de l'art 2011-2019 
Particularités du tableau :
 Colonne "FIN" : numéro FIN associé à la famille (le Family Identifier Number est un système de désignation proposé dans l'article Nesvorný 2015 - et donc dans l'ouvrage Asteroid IV - visant à assurer une désignation stable aux familles les mieux étables ; voir Désignation des familles de planètes mineures)

Liste 2 - État de l'art 1990-2010 
Particularités du tableau :
 Colonne "+" : indique les familles de l'étude Zappalà 1995 mises en avant dans l'article Bendjoya 2002 comme étant les plus notables et les plus robustes statistiquement
 Les lignes et les familles surlignées en rouge correspondent aux familles abandonnées depuis ou, plus précisément, aux familles n'apparaissant plus dans la

Liste 3 - État de l'art 1918-1989 
Particularités du tableau :
 Les lignes et les familles surlignées en rouge correspondent aux familles abandonnées depuis ou, plus précisément, aux familles n'apparaissant plus dans la

Liste 4 - Familles d'objets transneptuniens 
Compte tenu de la petitesse de l'échantillon de planètes mineures dont on connait précisément l'orbite, l'étude des familles transneptuniennes n'en est qu'à ses débuts. La situation est comparable à celle des années 50 pour l'étude des familles de la ceinture principale ou des années 90 pour l'étude des familles de troyens de Jupiter. Seule la famille de Hauméa (dont l'identification ne découle pas d'approches statistiques globales comme pour la ceinture principale) est actuellement considérée comme bien assurée.

Seulement deux zones sont distinguées : CK pour la ceinture de Kuiper (zone ) et a>50 pour les objets transneptuniens situés au-delà de la ceinture de Kuiper.

Annexes

Accès aux bases de données 
 Base de données de synthèse historique (1995) compilant les appartenances de  aux familles telles qu'identifiées par les études Hirayama 1918, Brouwer 1951, Arnold 1969, Van Houten 1970, Lindblad 1971, Carusi 1978, Kozai 1979 et Williams 1979/1989 : le fichier hisfam.tab donne la liste ; le fichier hisfam.lbl décrit le contenu de chaque colonne et les références utiles
 Base de données liée à l'étude Zappalà 1995 : le fichier family.tab donne la liste des  utilisés pour l'étude et précise leur éventuelle appartenance aux familles identifiées ; le fichier family.lbl décrit le contenu de chaque colonne et les références utiles
 Base de données liée à l'étude Mothé-Diniz 2005
 Base de données liée à l'étude Gil-Hutton 2006
 Base de données liée à l'étude Novaković 2011
 Base de données liée à l'étude Nesvorný 2015

Autres liens externes 
 AstDys-2 : base de données destinée à l'étude dynamique des astéroïdes, gérée par le département de mathématiques de l'université de Pise (dont Andrea Milani) et l'Institut national d'astrophysique italien (INAF), en collaboration avec d'autres structures européennes (dont Zoran Knežević et Bojan Novaković). Le site propose entre autres :
 la principale base de données d'éléments orbitaux propres (utilisée par toutes les études récentes dont Milani 2014 et Nesvorný 2015) ;
 une mise à jour régulière des familles identifiées dans l'étude Milani 2014 ;
 une compilation de résultats liés à l'étude dynamique des familles et à l'estimation de leur âge.
 Asteroid Families Portal : plateforme en ligne destinée à l'étude des familles d'astéroïdes, gérée par le département d'astronomie de la Faculté de mathématiques de l'université de Belgrade (dont Bojan Novaković).

Articles connexes 
 Famille de planètes mineures
 Groupe de planètes mineures
 Planète mineure / Astéroïde
 :Catégorie:Famille de planètes mineures

Notes et références